Hells Gate State Park – parco statale dell'Idaho
 Hells Gate Moraine – morena situata presso l'insenatura Evans, in Antartide
 Hells Gate – gola rocciosa del fiume Fraser
 Hells Gate – zona della Valle della Morte

Pagine correlate 
La porta dell'inferno
Hell's Gate